Brewery Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brewery Hill (Colorado)
 Brewery Hill (Kalifornien)
 Brewery Hill (Nebraska)